Il doppio maschile del torneo di tennis Stockholm Open 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Peter Fleming e John McEnroe che hanno battuto in finale Wojciech Fibak e Tom Okker 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Peter Fleming /  John McEnroe (Campioni)
 Marty Riessen /  Sherwood Stewart (primo turno)
 Wojciech Fibak /  Tom Okker (finale)
 Gene Mayer /  Stan Smith (quarti di finale)

 Bob Hewitt /  Frew McMillan (semifinali)
 Heinz Günthardt /  Tomáš Šmíd (primo turno)
 Bruce Manson /  Andrew Pattison (semifinali)
 Tim Gullikson /  Tom Gullikson (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Stockholm Open 1979